Goor steht für:

 Goor (Waldgebiet), ein Waldgebiet mit dem klassizistischen Badehaus Goor bei Putbus auf der Insel Rügen
 Goor (Russland), Dorf in der Republik Dagestan (Russland)
 Goor (Hof van Twente), Ortsteil der niederländischen Gemeinde Hof van Twente in der Provinz Overijssel
 Goor (Putgarten), Ortsteil der deutschen Gemeinde Putgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Goor ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Goor (* 1973), belgischer Fußballspieler
 Bas van de Goor (* 1971), niederländischer Volleyballspieler
 Yvan Goor (1884–1958), belgischer Rad- und Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Gor
 Gohr (Begriffsklärung)